Лоре́нцо Са́льви (), в монашестве — Лоренцо Мария святого Франциска Ксаверия (, Рим — , Витербо, королевство Италия) — блаженный римско-католической церкви, священник, проповедник, монах из ордена пассионистов.

Биография 
Лоренцо Сальви родился в Риме 30 октября 1782 года. Учился на священника в управляемом иезуитами колледже Романо в Риме, среди его однокурсников был будущий римский папа Григорий XVI. Вдохновлённый проповедью святого Викентия Страмби, он в 1801 году поступил в только что основанный Викентием Страмби монастырь пассионистов, приняв монашеское имя Лоренцо Мария святого Франциска Ксаверия. 20 ноября 1802 года принял монашеские обеты, 29 декабря 1805 года был рукоположён в священника. Антиклерикальные законы Наполеона I вынудили пассионистов покинуть монастырь. Когда Лоренцо Сальви смог вернуться в монастырь, то он стал активно заниматься проповеднической деятельностью. Позднее он был назначен ректором монастырского дома в Риме. В своей пастырской и проповеднической деятельности Лоренцо Мария святого Франциска Ксаверия особенное внимание уделял христианскому догмату Воплощения, из-за чего после его смерти он стал изображаться на иконах с младенцем Иисусом.

Умер 12 июня 1856 года в городе Витербо, Италия.

Прославление 
1 октября 1999 года Лоренцо Мария святого Франциска Ксаверия был причислен к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II.

Ссылки 
 проповедь римского папы Иоанна Павла II во время беатификации блаженного Лоренцо Сальви 

Святые Италии
Католические блаженные
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Пассионисты